Tappen steht für:

Orte
 Tappen (North Dakota), Ort im Kidder County, North Dakota, Vereinigte Staaten

Spiele
Tappen, auch Dobbm, ist ein Kartenspiel für vier Personen aus der österreichischen Tarock-Familie
Wiener Tappen, auch Tapp-Tarock, ist ein Kartenspiel für drei Personen aus der österreichischen Tarock-Familie

Tappen  ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Tappen (Dietrich Gerhard Emil Theodor Tappen; 1866–1953), deutscher General der Artillerie

 Theodor Tappen (1835–1898), deutscher Jurist und Bürgermeister

Siehe auch:
 Tapp (Begriffsklärung)
 Tappe